Albert Thiry, Frans componist en dirigent
 Antoon Thiry, Belgisch schrijver en Vlaams activist
 Bruno Thiry, Belgisch rallycoureur
 Giedo Thiry, Belgisch sportjournalist
 Lise Thiry, Belgisch wetenschapster en politica
 Marcel Thiry, Belgisch schrijver en politicus
 Paul Henri Thiry d'Holbach, Duits-Frans edelman en filosoof
 Raymond Thiry, Nederlands acteur

Nederlandse of Vlaamse achternaam